Norblad ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Walter Norblad (1881–1960), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Oregon
 Walter Norblad (1908–1964), US-amerikanischer Politiker, Kongressabgeordneter aus Oregon